Mind (Jukka Tiensuu), een pianoconcert
 Mind (tijdschrift), Brits filosofisch vaktijdschrift
 Mind (psychische zorg), Nederlandse koepelorganisatie geestelijke gezondheidszorg